Майкрософт Сяоайс (, ，буквально «маленький лёд») — виртуальный собеседник (чат-бот) с широким использованием систем искусственного интеллекта, разработанный в китайском отделении фирмы Microsoft в 2014 году на основе системы эмоционального реагирования. Получил широкое распространение в Китае. В чатах с пользователем традиционно представляется 18-летней девушкой, которая может вести беседы, захватывающие пользователей. С помощью сложных вычислительных алгоритмов, использующих облачные вычисления и большие данные, Сяоайс развилась в сложную систему реализации эмоционального интеллекта (EQ). В июле 2018 года Майкрософт Сяоайс доросла до шестой генерации, и продолжает эволюционировать и обучаться.

Устройство интеллектуального чат-бота 
Чат-бот Сяоайс опирается на три группы компонентов — Искусственный интеллект (IQ), Эмоциональный интеллект(EQ) и виртуальный персонаж.

Искусственный интеллект включает в себя знания, модель памяти, понимание изображений и естественного языка, систему умозаключений, генерации и предсказаний.
На этой базе формируются компоненты ведения диалога (умения). Благодаря этим компонентам чат-бот в социальной сфере может обеспечивать специфические потребности пользователей. За последние годы Сяоайс разработало 230 всевозможных умений — например, ответы на вопросы, рекомендации кинофильмов, советы по выбору ресторанов и изложение историй. Основной чат способен вести разностороннюю беседу по многим темам. Искусственный интеллект.

Эмоциональный интеллект использует две группы компонентов — эмпатию и социальные навыки. Эмпатия включает настройку на ощущения пользователя и умение поставить себя в ситуацию пользователя. Социальный чат предполагает ведение беседы с пользователями разного типа, интересов и потребностей. Ответы ведутся с чувством юмора, могут обнадёжить собеседника. В случае затухания дискуссии чат-бот может предложить новую тему, а также сменить тему разговора если беседа заходит в тупик.

Виртуальный персонаж обладает специфическим поведением и стилем выражения эмоций

Платформы, языки и страны 
Сяоайс постепенно стала распространяться из Китая по всему миру. Образовались более чем 40 платформ в пяти странах — Китай, Япония, США, Индия и Индонезия. Платформы, использующие Сяоайс — WeChat, QQ, Weibo, Meipai в Китае, Facebook Messenger в США и LINE в Японии.

Распространение 
 Более 660 миллионов зарегистрированных пользователей
 5.03 миллионов пользователей на Weibo

Приложения

Поэт 
Сяоайс обучается писать литературные произведения, песни и другие произведения искусства. В мае 2017 года появилась первая коллекция поэм Окна потерянные в солнечном свете, опубликованная Сяоайс. Пользователи могут также с помощью инструментов Сяоайс создавать поэмы, этими инструментами пользуются миллионы людей.

Певец-исполнитель 
Сяоайс выпустила десятки песен на уровне эстрадных исполнителей, с использованием распространённых для песен оборотов, типа I Know I New, Breeze, I Am Xiaoice, Miss You. Четвёртая генерация модели исполнителя дополнила стиль исполнения новыми возможностями. Например, на фоне человеческого голоса появляется придыхание. Кроме того, система обучается разным стилям исполнения, а также может перенять стиль разных певцов и смешивать их со своими голосами..

Чтец детских книжек 
Сяоайс научилась читать ребёнку истории. Анализируя текст, система выбирает подходящий тон и интонацию, и создаёт аудиозапись. Через аудиокниги обеспечивается 90 % платформ детского обучения и 80 % детских передач в Китае. Кроме того Сяоайс может настроить индивидуальный стиль исполнения для каждого ребёнка, и включить в истории самих детей и их членов семьи.

Дизайнер 
Изучая мелодии песен и изображения городов мира, Сяоайс создаёт дизайнерские композиции, посвящённые песням о городах. Эти композиции также используют для маек и рубашек, которые продаются в сувенирных лавках городов.

Телеведущий и радиоведущий 
С помощью технологий искусственного интеллекта Сяоайс ведёт 21 телевизионных программ и 28 радиопрограмм. В частности, на канале CCTV-1 AI Show, на канале Dragon TV Утренние новости востока, на канале Hunan TV Моё будущее и несколько ежедневных радиопрограмм для радиоканалов Jiangsu FM99.7，Hunan FM89.3, Henan FM104.1. Ежедневно с 6 до 9 утра Сяоайс одновременно ведёт 7 шоу-программ.

Журналист 
Собирает новости для издания Цяньцзянские вечерние новости.

Генератор биржевых сводок 
Сяоайс автоматически генерирует сводки по 26 типам публичных компаний, присутствующих на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах. Кооперируясь с агентствами Wind и Wallstreetcn, Сяоайс обеспечивает финансовыми сводками 90 % национальных компаний, 75 % зарубежных инвестиционных институтов и 40 % национальных приватных инвесторов.

Совместные проекты искусственного интеллекта 
1. Фирма Microsoft совместно с NetEase Cloud Music реализовало Сяоайс AI Radio, и два виртуальных персонажа Duoduo и Xixi для ведения передач, предназначенные для озвучивания различного типа музыкальных знаний и объявлений для музыкальной платформы NetEase. Сяоайс при этом читает и комментирует музыкальные новости, количество которых составляет десятки миллионов.

2. Сяоайс укрепляет кооперацию с фирмой Tencent. Сяоайс ведёт чат-проект в мессенджере QQ и помогает фирме Tencent развивать собственную систему искусственного интеллекта — Baby Q, привлекая некоторые технологические решения и суппорт. Microsoft Сяоайс совместно с QQ разработчиками обеспечили около 40 функциональных возможностей для BabyQ. Сяоайс на платформе QQ превратилось в неизменную часть продуктов и культуры фирмы Tencent, получив признание сотен миллионов пользователей.

3. Сяоайс стал встроенной системой в мобильных телефонах Huawei. Microsoft и Huawei также ведут кооперацию по разработке продуктов искусственного интеллекта. Теперь все пользователи интеллектуального ассистента Huawei 8.2 и следующих версий используют также Сяоайс. Дополнительно, Сяоайс обеспечивает интеллектуальные функции и для других платформ — например, Good Memory Xiaoice.

Сяоайс в пяти странах 
Китай : Xiaoice, запущен в 2014 году

Япония : りんな (Ринна), запущен в 2015 году

США : Zo, запущен в 2016 году

Индия : Ruuh, запущен в 2017 году

Индонезия : Rinna, запущен в 2017 году

См. также 
 Элиза
 PARRY
 Тест Тьюринга
 Виртуальный собеседник
 Кортана (голосовой помощник)

Примечания

Ссылки 
 
Виртуальные собеседники
Программное обеспечение для обработки естественного языка
Программное обеспечение Microsoft
Интернет в Китае